Porte de Montreuil – porta di accesso al boulevard périphérique di Parigi nel XX arrondissement
 Porte de Montreuil – stazione della metropolitana di Parigi